Daviault est un nom de famille porté par :
 Michel Daviault (1952-), un homme politique québécois, député bloquiste d'Ahuntsic de 1993 à 1997 ;
 Pierre Daviault (1899-1964), un écrivain québécois ;
 Ray Daviault (1934-2020), un joueur de baseball québécois.

Homonymie de patronyme